Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Paul McNamee 6–7, 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Paul McNamee (finale)
 Tomáš Šmíd /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1984